Schopp ist der Name folgender Orte:
 Schopp, Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern

Schopp ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Schopp, deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Jürgen F. Schopp (* 1946), finnischer Sprach- und Übersetzungswissenschaftler
 Karl Schopp (1903–1970), deutscher Politiker (CDU)
 Markus Schopp (* 1974), österreichischer Fußballtrainer
 Roland Schopp (* 1962), deutscher Zauberkünstler

Siehe auch:
 Schop
 Schoop
 Schöpp
 Schoppe
 Schupp
 Tschopp